Черноголовин — фамилия; имеет женскую форму Черноголовина.
 Черноголовин, Василий Петрович (1903—1979) — советский учёный-агроном, селекционер, академик Сельскохозяйственной академии наук КазССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Черноголовина, Галина Васильевна (1929—2015) — советская и российская писательница, публицист, член Союза писателей СССР и России.